Franklin Avenue ist der Name folgender Straßen:

 Franklin Avenue (Los Angeles)
 Franklin Avenue (New York)

Siehe auch:
 Franklin-Avenue-Shuttle, U-Bahn-Linie in New York